Ел Уичол има више значења:

 Ел Уичол (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Уичол (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Уичол (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику